

Afrique du Sud
Bonne-Espérance, nom du célèbre cap géographique de l'Afrique du Sud.
Fort de Bonne-Espérance, fort bâti par les Néerlandais au Cap.
Ordre de Bonne Espérance, ancienne distinction honorifique.

Belgique
Abbaye de Bonne-Espérance, ancien monastère prémontré (1130-1797).
Abbaye de Bonne-Espérance (bière), nom de la bière tiré de l'abbaye éponyme.
Basilique Notre-Dame de Bonne-Espérance
Collège Notre-Dame de Bonne-Espérance (anciennement « petit séminaire de Bonne-Espérance »), établissement d'enseignement situé dans les locaux de l'ancienne abbaye éponyme.
Charbonnage de Bonne Espérance, l'un des anciens sièges d'exploitation de la Société anonyme des Charbonnages de Bonne Espérance, Batterie, Bonne-Fin et Violette, situé à Herstal.
Charbonnage de Bonne-Espérance, l'un des anciens sièges d'exploitation de la Société anonyme des Charbonnages de Tamines, situé à Moignelée.
Château de Bonne-Espérance, situé à Tihange.

France
Abbaye Notre-Dame de Bonne-Espérance d'Échourgnac

Québec
Bonne-Espérance, municipalité canadienne du Québec.
Homonymie de monument